

События 
 Успешный Поход царя Ассирии Шамши-Адада V на Урарту.
 Ассирийский полководец Муттаррис-Ашшур прошёл через ущелье реки Сефидруд и назвал обнаруженный бассейн «Морем захода солнца».
 Чжоуский ван повелел фаньскому хоу Чжун-шань Фу построить крепость в Ци (описано в «Ши цзин» III, III 6.

Родились 
 Родился будущий царь Иудеи Амасия.

Скончались 
 Умер царь Тира Маттан I, на престол взошёл его сын Пигмалион.

См. также

Примечания